Johann Kahler ist der Name folgender Personen:

* Johann Kahler (Theologe) (1649–1729), deutscher Mathematiker und Theologe
 Johann Kahler (General) (1850–1931), österreichischer Feldmarschallleutnant 
 Johann Engelhard Kahler (1729–1804), deutscher Theologe
 Johann Philipp Kahler (1726–1792), deutscher Theologe